Торрекемада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес. Занимает площадь 30,81 км². Население — 622 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса